Silberblick steht für:

 ein Schielen geringer Ausprägung, d. h. im Einzelnen:
 in der Regel den Mikrostrabismus, siehe Schielen#Mikrostrabismus
 manchmal auch die Heterophorie
 einen Moment in der Verarbeitung von Bleierzen zu Silber, siehe Silber#Gewinnung aus Bleierzen
 eine Maltechnik bei Gesichtern, siehe Silberblick (Malerei)
 Villa Silberblick, früherer Aufbewahrungsort des Nietzsche-Archivs in Weimar
 LP-Debütalbum von Joachim Witt, siehe Silberblick (Album)

Siehe auch:

 Silberblicker Gang